Bismarckviertel gibt in Deutschland in folgenden Städten:
 Augsburg, Augsburg-Bismarckviertel
 Berlin-Steglitz, Bismarckviertel Steglitz
 Krefeld, Bismarckviertel, siehe Cracau (Krefeld)